Le nom Thomas Crewe peut désigner :

 Thomas Crewe (1564-1634), homme politique anglais ;
 Thomas Crewe ( moitié du  s.), arbitre de football anglais.